Aguda steht für:

 Aguda, portugiesische Gemeinde
 Aguda(h), israelische Partei, siehe Agudat Jisra’el
 Aguda Point, antarktische Halbinsel
 Akinola Aguda (1923–2001), nigerianischer Jurist